Вест Спрингфилд има више значења:
 Вест Спрингфилд (Вирџинија)
 Вест Спрингфилд (Масачусетс)